

Cinema 
 The Outcast – film del 1912 diretto da Thomas H. Ince
 The Outcast – film del 1915 diretto da John B. O'Brien
 The Outcast – film del 1934 diretto da Norman Lee
 Il cacciatore di fortuna (The Outcast) – film del 1954 diretto da William Witney
 The Outcast – film del 1984 diretto da Gray Hofmeyr

Televisione 
 Il diritto di essere (The Outcast) – episodio della quinta stagione di Star Trek: The Next Generation